Gabriel Carlsson (né le  à Örebro en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

En club 
Gabriel Carlsson est formé par l'Örebro HK. Il fait ses débuts professionnels avec le Linköpings HC en SHL pendant la saison 2014-2015. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2015 par les Blue Jackets de Columbus.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélections jeunes.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2014-2015|| Linköpings HC U20 || J20|| 39|| 0|| 7|| 7|| 14|| 3|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
|2014-2015|| Linköpings HC|| SHL|| 7|| 0|| 2|| 2|| 0|| 10|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2015-2016 || Linköpings HC U20 || J20 || 11 || 2 || 6 || 8 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || Linköpings HC|| SHL || 45 || 1 || 8 || 9 || 2 ||  6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Linköpings HC|| SHL || 40 || 2 || 2 || 4 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Monsters de Cleveland || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Blue Jackets de Columbus || LNH|| 2 || 0 || 1 || 1 || 0|| 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Monsters de Cleveland || LAH || 33||2||3||5||14 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 14||0||2||2||4 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Monsters de Cleveland || LAH || 67 || 2 || 10 || 12 || 14 || 8 || 0 || 3 || 3 ||2
|-
| 2018-2019 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 1||0||0||0||2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 6 ||0||0||0||2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Monsters de Cleveland || LAH || 41 || 2 || 10 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 14 || 1 || 3 || 4 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022 || Blue Jackets de Columbus  || LNH ||38 ||2 ||7 ||9 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Monsters de Cleveland || LAH ||2 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

| 89 || 4 || 16 || 20 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0

Au niveau international 

|-
| 2015 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"| place
|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 3 || 3 || 8 || align="left"| place
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 0 || 2 || 2 || 0 || align="left"| place

Références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Örebro
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur du Linköpings HC
Choix de repêchage des Blue Jackets de Columbus
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Monsters de Cleveland
Joueur des Blue Jackets de Columbus